Die Dawfield-Phillips Ltd. war ein britischer Automobilhersteller in West Ealing (Middlesex). Von 1907 bis 1910 wurden dort ein Kleinwagen unter dem Namen DPL gebaut.

Der DPL besaß einen Zweizylindermotor und galt als sehr zuverlässig, war aber von konventioneller (Tourenwagen)-Bauart. Hauptsächlich wurden die Wagen als Taxis eingesetzt; nur eine geringe Anzahl wurde als Privatwagen verkauft.

1910 verschwand die Marke wieder vom Markt.

Literatur 
 David Culshaw, Peter Horrobin: The Complete Catalogue of British Cars 1895–1975. Veloce Publishing, Dorchester 1999, ISBN 1-874105-93-6.
 George Nick Georgano (Chefredakteur): The Beaulieu Encyclopedia of the Automobile. Volume 1: A–F. Fitzroy Dearborn Publishers, Chicago 2001, ISBN 1-57958-293-1, S. 456. (englisch)

Einzelnachweise 

Ehemaliger Pkw-Hersteller (London)
Ehemaliges Unternehmen (London Borough of Ealing)